Rataje désigne notamment :

dans la voïvodie de Grande-Pologne : 
 Rataje, quartier de Poznań
 Rataje, village du powiat de Chodzież
 Rataje, village du powiat de Grodzisk Wielkopolski
 Rataje, village du powiat de Piła
 Rataje, village du powiat de Września

 dans d'autres voïvodies :
 Rataje, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Rataje, village de la voïvodie de Mazovie
 Rataje, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Rataje, village de la voïvodie de Poméranie occidentale

Rataje, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Rataje, une commune du district de Kroměříž, dans la région de Zlín ;
 Rataje, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Rataje nad Sázavou, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale.

Rataje, village situé sur le territoire de la ville de Vranje

Homonymie de localités en  Tchéquie